Logtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Logtown (Georgia)
 Logtown (Louisiana)
 Logtown (Mississippi)
 Logtown (New York)
 Logtown (Ohio)

ehemaliger Name von
 Mariposa (Kalifornien), Kalifornien
 Penns Park, Pennsylvania